Сан Симон има више значења:

 Сан Симон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Симон, Лас Игерас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Симон, Фамилија Родригез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Симон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Симон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Симон (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Симон (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Симон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Симон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Симон, Калабазас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Симон (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Симон (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Симон (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Симон (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Симон, Сан Симон Зозоколтепек (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Симон (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Симон (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Симон (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Симон (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Симон (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Симон (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Симон (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Симон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Симон (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Симон (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Симон (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Симон (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Симон (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Симон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Симон (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Симон (Санта Елена), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику